En Pologne, Karsznice est le nom de :

 de la voïvodie de Łódź
 Karsznice, village du powiat de Łęczyca,
 Karsznice, village du powiat de Zduńska Wola.

 de la voïvodie de Sainte-Croix
 Karsznice, village du powiat de  Jędrzejów.